U8 (U 8, U-8; ) может обозначать:

Метрополитен 
 Название восьмой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки 
 U-8 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1911 году.
 U-8 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-8 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1963 году.

Другое 
 Другое название Элемента R10